Heim (v němčině znamená domov či ústav) může být:
příjmení
 Albert Heim (1849–1937) – švýcarský geolog
 Aribert Heim (1914–1992) – rakouský lékař, nacistický válečný zločinec
 Bruno Bernard Heim (1911–2003) – švýcarský katolický kněz a biskup
 Burkhard Heim (1925–2001) – německý fyzik
 Ferdinand Heim (1895–1977) – německý důstojník a generál, velitel Wehrmachtu
 Jacques Heim (1899–1967) – francouzský módní návrhář a oděvní designér
 Jaroslav Heim (1889–1951) – český malíř
 Karel Heim (1939-2018) – český hokejista
 Roger Jean Heim (1900–1979) – francouzský mykolog a patolog rostlin

ostatní
 Heim ins Reich

Související články 
 Heimo
 Heimat
 Heym
 Haim

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení